Новокалужский сельский совет () — входит в состав
Великоалександровского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Новая Калуга
.

История 
 1861 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Новая Калуга 
 с. Весёлое 
 с. Новая Калуга Вторая 
 с. Червоная Людмиловка

Примечания